Il termine Posavina è usato in ambito geografico per individuare:

Posavina  – la regione corrispondente al bacino del fiume Sava
Regione di Brod e della Posavina  – una regione della Croazia
Cantone di Posavina  – uno dei cantoni della Bosnia ed Erzegovina